Ры́царские о́рдены, Ордена рыцарские также — сообщества воинов Христовых (milites Christi), в том числе аристократов (рыцарей, ) в странах Западной Европы, в первую очередь Священной Римской Империи в период в современных стран Европы, как то: Франции, Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Великобритании и других. 

Большинство аристократических семейств Запада так или иначе являются потомками людей, апеллировавших к идее воинов Христовых средневековья, участников крестовых походов и членов тех или иных рыцарских орденов.

Учитывая значение сообществ воинов Христовых в истории Европы, вполне объясним достаточно ранний и всесторонний интерес историков Запада к этой тематике. Несмотря на неудачи крестовых походов, военные ордены и их участников достаточно рано стали идеализировать и романтизировать, в результате чего в позднее Средневековье в Европе сформировалась идеология «благородного рыцарства» известная людям во всем мире по книгам, картинам, пьесам и кинофильмам.

У воинов Христовых, членов рыцарских орденов были разные цели — борьба с язычниками, разбойниками, врагами того или иного короля или сеньора.

Эти ордены, отличавшиеся один от другого не только задачами, но и численностью, возникали, существовали какое-то время, объединялись или подчинялись иному ордену на феодальных основах и распускались, не достигнув и тени могущества и влиятельности таких орденов, как тамплиеры (храмовники), тевтоны и госпитальеры. Однако именно от них пошел обычай носить особые знаки отличия, изготовляемые из золота и серебра, отделанные драгоценными камнями и жемчугом.

Этим знакам отличия суждено было пережить рыцарские ордены, учредившие их, и в конце концов они сами стали называться орденами.

При вступлении нового члена в состав ордена проводился так называемый обряд посвящения. Д’Арси Бултон (1987 год) разбил рыцарские ордены XIV и XV веков на следующие категории:

 Монархические ордены
 Братские ордены
 Ордены принцев
 Баронские ордены
 Ордены-братства
 Клятвенные ордены
 Клиентские псевдоордены
 Почётные ордены

Монархические ордены 
Главами были монархи тех или иных государств.
 Орден Монтесы, основанный Хайме II в 1317
 Орден Святого Георгия, основанный Карлом I Венгерским в 1325/26
 , основанный Альфонсо XI Кастильским прибл. в 1330
 Орден Меча, основанный кипрским королём Пьером де Лузиньяном (1347)
 Орден Подвязки, основанный Эдуардом III прибл. в 1348
 , основанный Людовиком I Анжуйским, королём Неаполя (1352)
 Орден Звезды, основанный королём Франции Иоанном II Добрым в 1352
 Орден Золотой Застёжки, основанный императором Карлом IV
 , основанный графом Амадеем VI Савойским в 1362
 , основанный бретонским герцогом Жаном VI де Монфором в 1381
 Орден Дракона, основанный королём Венгрии Сигизмундом I Люксембургом в 1408
 Орден Золотого руна, основанный герцогом Бургундии Филиппом III Добрым в 1430
 , Бретань, 1448
 Орден Башни и Меча, , основанный португальским королём  Афонсу V в 1459
 Орден волка (), основанный графами Эно (Геннегау) в 1448
 Орден святого Михаила, основанный королём Франции Людовиком XI в 1469.

Основанные после эпохи Средних Веков:
 Орден Святого Стефана Великомученика в Тоскане (1561)
 Орден Святого Духа во Франции (1578)
 , Мантуя (1608)
 Орден Данеброг в Дании. Орден был учреждён в 1671 году королём Дании Кристианом V
 Орден Чертополоха в Шотландии (1687)
 Орден Святого Людовика Франция (1694)
 орден Святого Иштвана, Венгерское королевство (1694)
 Орден Святого Патрика, Ирландия в составе Британии (1687)
 Орден Святого Иосифа, Вюрцбург (1807)
 Мальтийский орден в Ватикане, Италия.
 Орден Британской Империи, 1917

Монархические ордены, перешедшие в разряд наград:
 Австрийская ветвь Ордена Золотого Руна
 Орден Святого Духа
 Орден Князя Даниила I, Черногория
 Орден Святого Петра Цетинского
 , Бавария
 Орден Короны Румынии
 Орден Кароля I
 Орден Непорочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской
 Орден Крыла Святого Михаила
 Священный военный константиновский орден Святого Георгия
 Орден Орла Грузии и Плащаницы

Братские ордены 
()
 Кармелиты, основан в середине XII века во время крестовых походов монахами.
 Францисканцы, основан святым Франциском Ассизским близ Сполето в 1208 году.
 Доминиканцы, основан в 1216 году в Тулузе испанским монахом святым Домиником.
 Августинцы, создан в 1256 году папой Александром IV

Ордены принцев 
Основаны принцами, после 1430 года, большинство из них имитируют орден «Золотого руна».
 Орден святой Катерины, основанный дофином Вьеннским Умбертом II прибл. в 1335
 , основанный герцогом Альбрехтом Баварским в 1384
 Общество Орла, основанный Альбрехтом II в 1433
 Общество Нашей Дамы (называемое также Орден Лебедя), основан Фридрихом II Бранденбургским в 1440
 Орден Святого Губерта, основанный Герхардом Юлих-Бергским) в 1444
 , основанный Карлом I Анжуйским в 1268 и возобновлённый Рене Анжуйским в 1448
 Общество святого Иеремии, основанный курфюрстом Саксонии Фридрихом II в 1450
 Орден Святой Марии Вифлеемской, основан для защиты острова Лемнос (булла ) римским папой Пием II в 19 января 1459

Баронские ордены 
  (Барруа, (1422))
 Орден святого Георгия Ружмонтского, Основан Филиппом де Моланом, оруженосцем герцога Бургундского, (Франш-Конте, 1440)

Ордены-братства 
(); сформированные для отдельных предприятий во Франции в период Столетней войны и созданные магнатами
 , основанный 3 принцами и 11 рыцарями в Савойе в (1350), сменён орденом Ожерелья (или — Воротника)
 Corps et Ordre du Tiercelet, основанный виконтом де Туар и 17 баронами в Пуату (1377—1385)
 Орден христианских рыцарей, основанный во Франции в 1616 году герцогом Карлом I Гонзага.
 Орден Золотого Яблока, основанный сеньором де Листенуа и 14 рыцарями в Оверни (1394)
  (Орден белой борзой, также — Орден Верности), основанный 44 рыцарями в Барруа во главе с Луи I, герцогом де Бар, позже превращённый в братский орден святого Губерта (см.выше) (1416—1422).
 Орден перевёрнутой короны (), основан около 1378 Ангерраном де Куси
 , учреждённый Луи II, герцогом де Бурбоном, в 1364 году, для 26 рыцарей. Исчез после его кончины (1410 г.). Возможно, этот тот же орден, который известен как Орден Бурбона, или Орден Богородицы Чертополоха (Святой Девы Шардонской).

Клятвенные ордены 
Временно формируемые на основе присяги; были скорее утончёнными рыцарскими играми, чем настоящим обетами; известно три таких ордена из уставов:
  (Предприятие зелёного щита с белой дамы), основанный Жаном ле Менгром по прозвищу Бусико и 12 рыцарями в 1399 на 5 лет
 Emprise du Fer de Prisonnier (предприятие железного заключённого), основанный Жаном де Бурбоном и 16 рыцарями в 1415 на 2 года
 Emprise de la gueule de dragon (предприятие пасти дракона), основанное Жаном де Фуа в 1414 на 1 год.

Клиентские псевдоордены 
Без уставов или ограниченного членства, обычно свиты принцев, модно названные орденами
 , основан Карлом VI примерно в 1388
 , или Орден Оперения (вариант перевода — Орден Бармицы), антибургундской направленности, создан Людовиком Орлеанским в 1394
 , Кастилия, 1390
 Order of the Scale of Castile, около 1430

Почётные ордены 
Без уставов, но с красочными фестонами и значками
 Орден Святого Гроба Господнего, для рыцарей, которые совершили паломничество в Иерусалим с XV века
 Орден Золотой шпоры, папский орден
 Орден Бани, в Англии (создан заново в 1725)
 Орден Почётного легиона, создан во Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году

См. также 
 Орден (награда)
 Орден (организация)
 Монашеский орден
 Духовно-рыцарский орден

Примечания

Литература 
 Акунов Вольфганг. История военно-монашеских орденов Европы. — М.: Вече, 2012. — 468 с. — ISBN 978-5-9533-5706-7
 Акунов Вольфганг. История Тевтонского ордена. — М.: Вече, 2012. — 336 с. — Серия «История орденов и тайных обществ».
 Андреев А., Шумов С. Тевтонский орден. Крах крестового похода на Русь. — М.: Алгоритм, Эксмо, 2005. — 320 с. — Серия «Тайные секты и ордена».
 Богдан Анри. Тевтонские рыцари / Пер. с франц. А. И. Вишневского. — СПб.: Евразия, 2008. — 304 с. — Серия «Историческая библиотека».
 Бокман Хартмут. Немецкий Орден. Двенадцать глав из его истории / Пер. с нем. В. И. Матузовой. — М.: Ладомир, 2004. — 280 с. — ISBN 5-86218-450-3
 Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника / Пер. с лат. Н. Н. Малишевского. — М.: Русская панорама, 2014. — 256 с. — Серия «Mediaevalia».
 
 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии. — Рязань: Александрия, 2009. — 384 с. — Серия «Источники истории».
 Гусев И. Е. История религиозных и рыцарских орденов и обществ. — Минск: Харвест, 2007. — 240 с.: ил.
 Гусев И. Е. История орденов Средневековья. — Минск: Харвест, 2007. — 432 с.
 Дьячук И. А., Богатырев В. Н., Пензиев М. В. Военно-духовные ордена. — СПб.: Реноме, 2010. — 304 с.: ил. — ISBN 978-5-904045-91-3
 Жарков С. В. История создания рыцарских орденов и каталог холодного оружия, снаряжения рыцарей средневековой Европы. — Брест: Академия, 2005. — 142 с. — ISBN 985-6750-82-2
 Жарков С. В. Рыцарские ордена в бою. — М.: Яуза; Эксмо, 2008. — 448 с. — Серия «Война. Огнём и мечом».
 Гусев И. Е. История рыцарства и крестовых походов. — Минск: Харвест, 2010. — 240 с.: ил. — ISBN 978-985-16-8754-7
 Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. — 1270 г.: Тексты, перевод, комментарий. — М.: Индрик, 2002. — 488 с. — Серия «Древнейшие источники по истории Восточной Европы».
 Машке Эрих. Немецкий орден. Государство Немецкого Ордена. Портреты великих магистров. — СПб.: Евразия, 2003. — 256 с. — Серия «Clio».
 Моррисон Сесиль. Крестоносцы. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. — 176 с. — Серия «Весь мир знаний». — ISBN 5-7777-0217-1, 978-5-7777-0217-3
 Николь Дэвид. Крестоносцы. История ордена Госпитальеров. 1100—1565 гг. / Пер. А. З. Колина. — М.: Эксмо, 2010. — 216 с. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-38487-7
 Перну Режин. Крестоносцы. — СПб.: Евразия, 2001. — 320 с. — Серия «Clio».
 Пётр из Дусбурга. Хроника Земли Прусской / Пер. В. И. Матузовой. — М.: Ладомир, 1997. — 384 с. — ISBN 5-86218-258-6 / 5862182586
 Печников Б. А. Рыцари церкви — кто они? Очерки об истории и современной деятельности католических орденов. — М.: Политиздат, 1991. — 352 с. ил.
 Урбан Вильям. Тевтонский орден. — М.: ООО «АСТ», Астрель, 2010. — 416 с. — Серия «Историческая библиотека». — ISBN 978-5-17-044178-5
 Йохан Хёйзинга. Рыцарские ордены и рыцарские обеты // Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988, с. 90-101.